Учествовало је 16 парова, са такмичаркама из 16 земаља. Прошлогодишње победнице Chan Yung-jan из Тајвана и Абигејл Спирс из САД нису браниле титулу.

Победнице 2010. биле су Немица Јулија Гергес и Словенка Полона Херцог

Два јужнокорејска пара добила су специјалну позивницу организатора за главни жреб турнира (WC):

  Sung-Hee Han
 Sueng-Yeon Hong
  So-Jung Kim
 Ye-Ra Lee

Списак носилаца 

 Број у загради озвачава пласман на ВТА ранг листи од 13. септембра 2010.

Резултати

Види још 
 Отворено првенство Кореје у тенису

Спољашње везе 
 Резултати Сајт ВТА

Отворено првенство Кореје у тенису
Тенис 2010.